Гёппинген:

 Гёппинген — город на юге Германии, часть административного района Штутгарт федеративной земли Баден-Вюртемберг.
 Гёппинген — район в Германии. Центр района — город Гёппинген.